Скил:

 Скил — скифский царь 5 в. до н. э, наследник и сын (от эллинки из Истрии) царя Ариапифа.
 Скил Брум — вершина в системе Каракорум, расположенная на спорной территории Гилгит-Балтистан.